Бахо́фен () — фамилия. 

Известные носители:
 Бахофен, Иоганн Якоб (1815—1887) — швейцарский учёный, этнограф, юрист, антиковед, религиовед.
 Бахофен, Сибил — швейцарская кёрлингистка.